Raluca Olaru e Anna Tatišvili erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte al primo turno da Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká.

Raquel Kops-Jones e Abigail Spears hanno sconfitto in finale Hlaváčková e Hradecká per 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)
  Julia Görges /  Johanna Larsson (quarti di finale)

Wildcard 

  Sandra Klemenschits /  Carina Witthöft (primo turno)

  Annika Beck /  Tamira Paszek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Generali Ladies Linz 2015